De negende etappe van de Ronde van Italië 2017 werd gereden op 13 mei 2017 van Montenero di Bisaccia naar Blockhaus. De etappe was een 149 kilometer lange heuvelrit. De rit kende twee tussensprints. De finish lag op de enige gecategoriseerde klim; de Blockhaus (categorie 1).

Uitslag

Klassementen 

09
Sport in de Abruzzen